Кондратьєва Любов Кіндратівна — український радянський діяч, ткаля Дарницького шовкового комбінату, Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.
 Кондратьєва Людмила Андріївна (1958) — радянська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Кондратьєва Марина Юріївна — український режисер-документаліст, сценарист.
 Кондратьєва Тетяна Василівна — народний депутат України 5-го скликання з квітня 2006 до листопада 2007 від Партії регіонів

Кондратьєва — присілок, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Кондратьєва — присілок, Гаринський міський округ, Свердловська область

Російські прізвища